МЛБ в сезоне 1973 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Окленд Атлетикс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; Н = Ничьи; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Финальная серия лиги: Нью-Йорк Метс — Цинциннати Редс 3-2

Американская лига 
 Финальная серия лиги: Окленд Атлетикс — Балтимор Ориолс 3-2

Мировая серия 
 Мировая серия 1973: Окленд Атлетикс — Нью-Йорк Метс 4-3

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1973 год в бейсболе